Томас Пирмайр (; ) — австрийский футболист, защитник клуба «Винер-Нойштадт».

Карьера

Клубная 
Томас начал карьеру в клубе «ЛАСК» из родного Линца, где играл значительное время на позиции защитника. В июле 2011 года подписал однолетний контракт с шотландским «Инвернесс Каледониан Тисл», по окончании сезона вернулся в Австрию, став игроком «Винер-Нойштадта».

9 июля 2013 года подписал контракт с норвежским «Лиллестрём», но не сумел закрепиться в клубе и по окончании сезона 2013 покинул его. В апреле 2014 года присоединился к клубу американской MLS «Колорадо Рэпидз», где играл до октября.

В феврале 2015 года прибыл на просмотр в солигорский «Шахтер». Находился в составе «горняков» вплоть до марта, однако не подошёл клубу. Позже долгое время тренировался вместе с английским «Блэкпулом».

30 апреля 2015 года подписал контракт с футбольным клубом «Минск», тем самым став первым в истории австрийским легионером в чемпионате Белоруссии. В «Минске» был призван временно заменить сербского полузащитника Николу Лукича, который получил травму в матче первого тура (11 апреля) и выбыл на длительный срок. В июле, по восстановлению Лукича от травмы и окончания срока контракта Пирмайр покинул минский клуб.

В августе 2015 года стал игроком клуба «Бекешчаба» с высшего дивизиона Венгрии. В сентябре 2016 года проходил просмотр в клубе Третьей Бундеслиги «Рот-Вайсс» из Эрфурта. В январе 2017 года на один год пополнил состав новичка Аллсвенскан «АФК Эскильстуна».

Международная 
С 2009 по 2010 года играл за молодёжную сборную Австрии.

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки ФК ЛАСК
Игроки ФК «Инвернесс Каледониан Тисл»
Игроки ФК «Винер-Нойштадт»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Бекешчаба 1912»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Юниорс»
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия